Jean de Valois ist der Name folgender Personen:

 Jean de Valois, duc de Berry (1340–1416), Herzog von Berry und Auvergne
 Jean de Valois, duc de Touraine (1398–1417), französischer Dauphin, Pair von Frankreich, Herzog von Touraine
 Jean de Valois, comte d’Angoulême (1399–1467), Graf von Angoulême und Périgord
 Jean de Valois (Musiker), Schweizer Musiker